Фелисиа́на () — североамериканский топоним:
 Ист-Фелисиана — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 Уэст-Фелисиана — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.